SGD steht für:
 Saccharomyces Genome Database, molekularbiologische Datenbank zur Backhefe
 Secure Global Desktop, ehemals Tarantella (Unternehmen)
 Singapur-Dollar (ISO-4217-Code), Währung von Singapur
 Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, deutscher Fußballverein
 Stochastic Gradient Descent, ein stochastisches Gradientenverfahren 
 Studiengemeinschaft Darmstadt, eine Fernschule und gleichzeitig ein Unternehmen der Ernst-Klett-Gruppe
 Flughafen Sønderborg (IATA-Code), Flughafen von Sønderborg, Dänemark
 Haltepunkt Güdingen (DS100-Code) an der Bahnstrecke Saarbrücken–Sarreguemines

sgd steht für:
 Surigaonon (Sprache) (ISO-639-3-Code), Visayassprache der Surigaonon auf Mindanao

SGD